Солнечные часы — понятие имеет следующие значения.

 Солнечные часы — прибор для определения времени по изменению тени.
 Солнечные часы — солнечные часы в Даугавпилсе.
 «Солнечные часы» — польский фильм 1997 года.